Івасик-Телесик — українська народна казка.
 Івасик-Телесик — ляльковий анімаційний фільм 1968 року.
 Івасик-Телесик — мальований анімаційний фільм 1989 року.